NPAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 156 амінокислот, а молекулярна маса — 120 954.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез. 
Локалізований у ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки